Smithton (Illinois)
Smithton (Missouri)
Smithton (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos